Чемпионат Молдавии по баскетболу в сезоне 2016/2017 — 17-й розыгрыш Национальной лиги. 

Наиболее титулован клуб «Флоаре» (Бендеры) — 12-кратный чемпион Молдавии.

Участники

Победители

Ссылки 
 Статистика чемпионата на официальном сайте Баскетбольной федерации Республики Молдова

Чемпионаты Молдавии по баскетболу
Спорт в Молдавии в 2016 году
Спорт в Молдавии в 2017 году